Ormen kan syfta på:

  Ormen – ett djur underordning ormar
 Ormen (roman) – roman av Stig Dagerman
 Ormen (stjärnbild) – en stjärnbild på norra stjärnhimlen
 Ormen (avloppstunnel) – en bräddavloppstunnel i Stockholm
 Ormen (Bibeln) – en legendarisk orm i Första Mosebok
 Ormen (film, 1912) – en svensk film från 1912 i regi av Poul Welander
 Ormen (film, 1962) – en fransk film från 1962 med Magali Noël, originaltitel L' accident
 Ormen (film, 1966) – en svensk dramafilm från 1966 i regi av Hans Abramson
 Kulturföreningen Ormen – amatörteaterförening i Handen Haninge kommun
 Valutaormen – ett första försök till monetärt samarbete i Europa efter Bretton Woodssystemets kollaps 1971

Se även 
 Orm (olika betydelser)
 Ormen Långe (olika betydelser)